Carvers ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carvers (Nevada)
 Carvers (North Carolina)

Siehe auch:
 Carver